Pablo González Garza (1879-1950) — general mexicano durante a Revolução Mexicana
Pablo González Reyes (1986-) — futebolista chileno
Pablo González Couñago  (1979-) — futebolista espanhol

Desambiguações de antropônimos